Грбаты () — чешская фамилия. Известные носители:

 Грбаты, Доминик (род. 1978) — словацкий теннисист.
 Грбаты, Ян (1942—2019) — чешский хоккеист.
 Валентин Горбатый (, ок. 1485—1521) — князь Ратиборский.